Sulloway ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrus A. Sulloway (1839–1917), US-amerikanischer Politiker
 Frank Sulloway (* 1947), US-amerikanischer Psychologe und Wissenschaftshistoriker